Валерий Гальченко:
 Гальченко, Валерий Владимирович (род. 1951) — российский политик, депутат Государственной думы России.
 Гальченко, Валерий Фёдорович (род. 1948) — советский и российский микробиолог.